Wissarion ist ein männlicher Vorname, der vom griechischen Namen Βησσαρίων stammt.

Bekannte Namensträger 
 Wissarion Grigorjewitsch Belinski (1811–1848), russischer Literaturkritiker
 Wissarion Dschugaschwili (1853/1854–1909), Vater Josef Stalins
 Wissarion Jakowlewitsch Schebalin (1902–1963), russischer Komponist
 Wissarion (* 1961), Gründer der „Kirche des Letzten Testaments“

Männlicher Vorname